Алльсвенскан 2022 () — 98-й сезон чемпионата Швеции по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 2 апреля и завершился 6 ноября 2022 года. В чемпионате принимали участие 16 команд. Чемпионский титул впервые в своей истории завоевал «Хеккен».

Клубы-участники 
Участие в чемпионате принимали 16 команд. Три клуба представляли Стокгольм, два клуба — Гётеборг, одним клубом представлены Бурос, Варберг, Вернаму, Дегерфорс, Кальмар, Мальмё, Норрчёпинг, Сундсвалль, Уппсала, Хеллевик и Хельсингборг.

Изменения 
По итогам прошлого сезона в Суперэттан выбыли клубы:
 «Хальмстад», занявший 14-е место и проигравший в стыковых матчах «Хельсингборгу». Вылетел спустя 1 сезон.
 «Эребру», занявший 15-е место. Вылетел спустя 8 сезонов.
 «Эстерсунд», занявший 16-е место. Вылетел спустя 6 сезонов.

По итогам Суперэттана в Алльсвенскан вышли клубы:
 «Вернаму», занявший 1-е место. Вышел впервые в истории.
 «Сундсвалль», занявший 2-е место. Вышел спустя 2 сезона.
 «Хельсингборг», занявший 3-е место и обыгравший в стыковых матчах «Хальмстад». Вернулся спустя 1 сезон.

Клубы и стадионы

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Стыковые матчи 
В стыковых матчах за право выступать в Алльсвенскан в следующем сезоне получили право «Варберг», занявший 14-е место в итоговой таблице чемпионата Швеции, и «Эстер», финишировавший третьим в Суперэттане.

По сумме двух встреч «Варберг» оказался сильнее и сохранил право выступать в Алльсвенскане в 2023 году.

Статистика чемпионата

Бомбардиры

Ежемесячные награды

Награды по итогам сезона 
4 ноября 2022 года был опубликован список номинантов на награды по итогам сезона. Результаты были объявлены 8 ноября в эфире канала «Discovery Plus».

 Лучший игрок — Александр Еремеефф («Хеккен»)
 Лучший вратарь — Рикардо Фридрих («Кальмар»)
 Лучший защитник — Эвен Ховланн («Хеккен»)
 Лучший полузащитник — Миккель Рюгор («Хеккен»)
 Лучший нападающий — Александр Еремеефф («Хеккен»)
 Лучший молодой игрок — Хуго Ларссон («Мальмё»)
 Лучший тренер — Пер-Матиас Хёгмо («Хеккен»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Профиль турнира на сайте uefa.com 
 Профиль турнира на сайте soccerway.com 

Чемпионат Швеции по футболу
Спорт в Швеции в 2022 году
Швеция